Spojení písmen T a K může mít různé významy:

TK 
 TK – kód ISO 3166-2 pro Tokelau
 TK (skupina), rocková skupina z Peru
 turecké aerolinky
 Týdeník Kroměřížska (nástupce týdeníku Kroměřížská jiskra – okresní noviny – týdeník OV KSČ a rady ONV)
 taneční klub
 taneční konzervatoř – konzervatoř pro výuku a absolutorium tance
 technická kontrola
 technická kvalita
 temeno kolejnice
 tenisový klub
 tisková konference
 tlak krve
 traťová kolej
 triková kamera, např. typ TK 4
 třídní kniha

Tk 
 Tk (framework) – grafický toolkit

tk 
 turkmenština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.tk 
 .tk – internetová doména nejvyššího řádu pro Tokelau

Podobné zkratky 
 KT